Son Éminence (S.Ém.) est un prédicat donné à un cardinal de l'Église catholique romaine.
 Une éminence grise est un conseiller qui reste dans l'ombre d'une personnalité politique ou autre.
 Éminence est une société créée en 1944.
 Une éminence est une élévation de terrain.